В Антарктике расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования.

Согласно  Договору об Антарктике, любая страна в научных целях имеет право создать свою станцию южнее 60° южной широты.

История 

В «Героический век антарктических исследований» (конец XIX столетия) были основаны первые базы в Антарктике. В 1898 году норвежский полярный исследователь Карстен Борхгревинк возглавил Британскую антарктическую экспедицию на мыс Адэр, где на Берегу Ридли () была основана первая в истории антарктическая полярная станция. Большинство участников той экспедиции были норвежцами, но финансировал экспедицию англичанин Джордж Ньюнс.

Десять полярников с собаками высадились на побережье залива Робинсона и двинулись на запад мыса Адэра, где соорудили первую антарктическую хижину. Затем их забрал корабль, и далее они занялись исследованиями Шельфового ледника Росса.

Оставленную ими хижину в 1911 году нашёл и использовал , руководитель северной партии экспедиции Роберта Скотта. Он и его товарищи провели в этой хижине около года, после того, как предприняли попытку исследовать восточную часть шельфового ледника и обнаружили, что Руаль Амундсен тоже готовится в поход к Южному Полюсу.

Эта хижина хорошо сохранилась до наших дней и посещается туристами.

В 1903 году Шотландская национальная антарктическая экспедиция под руководством Уильяма Спирса Брюса отправилась в Антарктику. Одной из задач экспедиции было создание метеостанции в том регионе. Однако им не удалось найти подходящее место на берегу континента, и Брюс решил вернуться на остров Лори. Остров подходил для размещения метеостанции и находился достаточно близко к Южной Америке, что позволяло сделать эту станцию постоянно действующей. Кроме наблюдений за погодой, в составленную Брюсом программу разносторонних исследований входили сбор образцов растений, морских организмов, геологических образцов.

Для этих целей было возведено первое каменное строение в Антарктике, получившее название «Дом Омонда» (). Стены дома были выложены из местных камней без использования строительного раствора (сухая кладка), а кровля сделана из дерева и парусины с корабля. В плане Дом Омонда представляет собой квадрат 6×6 метров, имеет два окна. Шесть человек могли круглый год жить и работать там.

Участник экспедиции  так написал об этом домике на острове Лори:

Учитывая то, что у нас не было ни строительных инструментов, ни раствора можно сказать, что получился просто чудесный и удивительно прочный дом. Я думаю, он простоит не меньше столетия…

Однако та экспедиция не смогла поддерживать постоянную работу станции, и Брюс решил передать станцию вместе со всем оборудованием Аргентине с условием, что власти этой страны обеспечат продолжение научных исследований. Те согласились; британский офицер Уильям Хаггард () также одобрил предложение Брюса в декабре 1903 года.

14 января 1904 года «Шотландия» (англ. ) вернулась на остров Лори с аргентинскими чиновниками из министерств земледелия и скотоводства, метеорологического и почтово-телеграфного офисов. В 1906 году Аргентина уведомила международное сообщество о создании постоянной базы на Южных Оркнейских островах. Эта база была названа станцией Оркадас и с тех пор она непрерывно действует до настоящего времени, являясь старейшей из ныне существующих антарктических станций.

За последующие четыре десятилетия не появилось ни одной новой антарктической полярной станции. Перед самым началом Второй мировой войны, в 1938—1939 годах, Германия предприняла попытку закрепить за собой часть Земли Королевы Мод, которую немцы назвали «Новой Швабией». Была организована исследовательская экспедиция, в ходе которой вдоль границ этой территории с самолёта сбрасывались вымпелы со свастиками, чтобы обозначить и обосновать территориальные притязания Германии. Та германская полярная экспедиция успешно завершилась, но утверждения о создании секретной немецкой базы в Антарктиде не имеют надёжных обоснований и относятся к конспирологическим теориям.

В 1943 году Британия начала  с целью закрепить своё присутствие на антарктическом континенте. Основным мотивом её проведения были британские претензии на обладание рядом необитаемых островов и территорий в Антарктиде, усилившиеся после того, как Аргентина начала проявлять симпатии к Германии.

29 января 1944 года команда из 14 человек под руководством лейтенанта Джеймса Марра, участника экспедиции Шеклтона — Роуэтта (1921-1922), на двух кораблях минном тральщике  и «Фитцрое» (англ. ) покинула Фолклендские острова и направилась в Антарктику. Была основана станция вблизи заброшенной норвежской китобойной базы на острове Десепшен и ещё одна 11 февраля 1944 года в  на побережье Земли Грейама. Следующая база была создана 13 февраля 1945 года на берегу  (северная оконечность Антарктического полуострова). Они стали первыми стационарными базами, построенными на антарктическом континенте.

Вслед за британцами в Антарктику устремились и другие государства, и вскоре после окончания Второй мировой войны началась новая международная волна исследований южного континента. В 1947 году отправилась в путь  и была основана первая чилийская антарктическая станция , в следующем году вторая чилийская станция Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс. На открытие второй станции приехал Президент Чили Габриэль Гонсалес Видела, и он оказался первым главой государства, побывавшим в Антарктиде. Также в 1947 году была основана британская станция  на одноимённом острове, в 1954-м первая австралийская станция Моусон. В 1956 году сразу три страны создали  антарктические станции: Франция Дюмон-д’Юрвиль, США Мак-Мердо, и СССР станцию Мирный.

Список

Наиболее известные закрытые станции

Общая карта 

Примечания
1. На острове Ливингстон (Смоленск) находится полярная станция  Охридски; 
2. На острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) находятся следующие постоянные полярные станции:  Беллинсгаузен;  Хубани;  Команданте Феррас;  Чанчэн;  Мачу Пикчу;  Арцтовский;  Артигас;  Фрей;  Эскудеро;  Кинг Седжон; 
3. На острове Гринвич (Березина) (между о. Ливингстон и о. Кинг-Джордж) находится полярная станция  Прат;
4. На острове Симор (Марамбио) находится полярная станция  Марамбио;
5. На крайнем севере Антарктического полуострова находится полярная станция  Эсперанса;
6. На севере Антарктического полуострова находится полярная станция О’Хиггинс (к западу от станции Эсперанса).

Примечания
1.  Артигас
2.  Фрей
3.  Кинг Седжонг
4.  Арцтовский
5.  Хубани
6.  Чанчэн
7.  Эскудеро

Примечания

Список литературы

Ссылки 
 Список станций
 Antarctic Facilities operated by National Antarctic Programs in the Antarctic Treaty Area (South of 60° latitude South)  (список станций на 31.03.2017)

Списки:География
Наука в Антарктиде
Списки:Антарктида